Paraules àrabs equivalents a "turó vermell", donat a alguns llocs, especialment a Egipte:

 Nom modern de la ciutat de Nekhen (Heracòmpolis)
 Nom modern de la ciutat d'Hebenu (Teodosiòpolis)